«Урал» — крупнотоннажный рефрижератор типа «Алексей Рыков» (т. н. «лондонские рефрижераторы»), с с 25.09.1940 минный заградитель Балтийского флота.

Строительство 
Заказан Совторгфлотом специально для рейсов в Лондон. Построен в Ленинграде на Северной судостроительной верфи (завод №109) в 1929 году, головное судно второй серии.

Спущен на воду под названием «Феликс Дзержинский». Эксплуатировался на линии Ленинград-Лондон.

Характеристики 
Водоизмещение стандартное 4037 т, полное 5560 т

ГЭУ: дизельная одновальная

Мощность дизельной установки 2200 л. с.

Скорость хода 12 узлов
Запас топлива: 164 т

Дальность: 5000 миль
Размеры: Длина наибольшая 104 м, ширина 14,6 м, среднее углубление 5,8 м

Бортовые номера 288 и 88

Вооружение:
четыре 100-мм пушки;
четыре 45-мм зенитки;
два 12,7-мм пулемета;
264 мины;

Экипаж: 220 чел.

История службы 
10 ноября 1939 года принят от Наркомата морского флота, переоборудован и переклассифицирован в минный заградитель. 22 октября 1940 года вошел в состав КБФ.

В начальный период войны участвовал во многих минно-заградительных операциях, в эвакуации гарнизона Ханко.

В ноябре 1941 года началась эвакуация гарнизона полуострова Ханко. И надо же было случиться, что именно в то время, когда командование планировало послать к Ханко минный заградитель «Урал», его командир И. Г. Карпов попал в госпиталь. Уже был назначен командир-дублер. Но Карпов, узнав об этом, решился на отчаянный шаг. Он сбежал из госпитальной палаты, прибыл на корабль и доложил командованию, что готов сам вести «Урал» к Ханко.

Вечером 7 ноября «Урал» вышел из Ленинграда в Кронштадт. Внешне корабль был совсем не похож на военный. И не мудрено. Ведь до 1939 года это был хорошо известный на линии Ленинград — Лондон крупнотоннажный рефрижератор «Феликс Дзержинский». И только за два года до войны его передали Балтийскому флоту и переделали в минный заградитель. Но мирный облик корабля не изменился. Он по-прежнему был высокобортным, с огромными трюмами, «по-граждански» оборудованными каютами.

С 1942 года «Урал» использовался как плавбаза, а после войны стал учебным судном вплоть до конца 1950-х годов.

Командиры 

 Капитан 2-го ранга Карпов, Иван Григорьевич

Примечания

Литература 
 Паролов И. В. «Лондонские» и «марсельские» рефрижераторы : [справочник : 12+] / И. В. Паролов, Ю. Н. Трифонов. — Архангельск : КИРА, 2018 (КИРА). — 108 с. : ил. — Библиогр.: с. 106—107. — 100 экз. — ISBN 978-5-98450-565-9.
 Турин С. А. Морское счастье // Грищинский К. К., ред. Гангут. 1941. — Л.: Лениздат, 1974.

Ссылки 

 Урал

Минные заградители
Военные корабли Балтийского флота